Сезон Формулы-1 1981 года — в рамках которого прошёл 32-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Непосредственно 15 этапов чемпионата мира проводились с 15 марта по 17 октября. Также в сезоне прошёл один внезачётный Гран-при.

Изменилась структура турнира и его название. Если до 1981 года параллельно существовали Чемпионат мира для гонщиков () и Международный кубок для конструкторов Ф1 (), то с 1981 года закрепилось новое официальные именование — Чемпионат мира Формулы 1 (), который включил в себя и личный зачёт для гонщиков, и Кубок конструкторов для команд.

События чемпионата 
Первым этапом турнира должен был стать , но из-за конфликта FISA и FOCA гонка хоть и состоялась (7 февраля), в ней приняли участие только сторонники FOCA (в число которых не входили Alfa Romeo, Ferrari, Ligier и Renault), также не стартовала Osella. Результаты соревнования не были учтены в зачёт чемпионата мира.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 11 лучших гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. При подсчёте очков учитывались результаты всех гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Нельсон Пике

| align="right"| 50
 
|-
! 2
|  Карлос Ройтеман

| align="right"| 49
 
|-
! 3
|  Алан Джонс

| align="right"| 46
 
|-
! 4
|  Жак Лаффит

| align="right"| 44
 
|-
! 5
|  Ален Прост

| align="right"| 43
 
|-
! 6
|  Джон Уотсон

| align="right"| 27
 
|-
! 7
|  Жиль Вильнёв

| align="right"| 25
 
|-
! 8
|  Элио де Анджелис

| align="right"| 14
 
|-
! 9
|  Рене Арну

| align="right"| 11
 
|-
! 10
|  Эктор Ребаке

| align="right"| 11
 
|-
! 11
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 10
 
|-
! 12
|  Эдди Чивер

| align="right"| 10
 
|-
! 13
|  Дидье Пирони

| align="right"| 9
 
|-
! 14
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 8
 
|-
! 15
|  Бруно Джакомелли

| align="right"| 7
 
|-
! 16
|  Марк Зурер

|

| align="right"| 4
 
|-
! 17
|  Марио Андретти

| align="right"| 3
 
|-
! 18
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 1
 
|-
! 19
|  Патрик Тамбе

| align="right"| 1
 
|-
! 20
|  Слим Боргудд
|
|
|

| align="right"| 1
 
|-
! 21
|  Элисео Саласар

| align="right"| 1
 
|-
! 22
|  Жан-Пьер Жарье

|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 23
|  Зигфрид Стор

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 24
|  Дерек Дейли

| align="right"| 0
 
|-
! 25
|  Чико Серра

|

| align="right"| 0
 
|-
! 26
|  Кеке Росберг

|

| align="right"| 0
 
|-
! 27
|  Микеле Альборето
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Брайан Хентон
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 29
|  Ян Ламмерс

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 30
|  Пьеркарло Гиндзани
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Рикардо Сунино
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Беппе Габьяни

| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Жан-Пьер Жабуи
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Дерек Уорик
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Мигель-Анхель Герра

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Жак Вильнёв (старший)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Кевин Коган

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Рикардо Лондоньо
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Джорджо Франча
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

Внезачётные гонки сезона

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Обзор сезона на 4mula1.ro
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1